Я́ков Зино́вьевич Ба́син (28 августа 1939, Минск — 17 февраля 2022) — советский врач, историк, культуролог, публицист и общественный деятель еврейской общины в Белоруссии. Известен как деятель прогрессивного иудаизма, автор ряда книг по истории евреев в Белоруссии, исследований в области Холокоста и борьбы с антисемитизмом.

Биография 
Выпускник Минского медицинского института (1964). До 1 октября 1998 работал практикующим врачом: сначала в участковой больнице, затем в течение 10 лет — заместителем главного врача Смолевичского района, в последующем — врачом-рентгенологом в Минском областном противотуберкулезном диспансере, в санатории «Криница», а в 1987—1998 — в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Автор научных работ, врач I категории, лауреат Всесоюзной премии по борьбе с туберкулёзом (1974). Награждён почетным знаком «Отличник здравоохранения» (1972).

Прошёл курс по еврейской истории в институте истории имени Ицхака Бен-Цви (Иерусалим, октябрь-ноябрь 1990).

С 1998 года занимается активной общественной деятельностью в рамках еврейской общины Белоруссии, СССР и на международном уровне.

С марта 1998 — директор Минского бюро международной правозащитной корпорации Union of Councils for Jews in Former Soviet Union (Объединение комитетов в защиту евреев в бывшем СССР).

В 2002—2010 годах — преподаватель кафедры культурологии факультета международных отношений Белорусского государственного университета, автор спецкурса «Межнациональные и межконфессиональные отношения в контексте мировой истории и культуры».

Публиковался с 1957 года. Автор 5 книг по истории, ряда монографий, и более 200 публикаций на темы истории, культуры и религии. С 1960 года работал нештатным автором Белорусского радио и телевидения (Гомель, Минск). Автор сценариев первых передач КВН Белорусского телевидения (1964—1967), автор и ведущий телевизионного джаз-клуба «Автограф» (1979—1982), еженедельной еврейской радиопрограммы «Мост» (1993—1994). Литературный редактор книг «Джойнт в Беларуси», «Здоровье мужчины». Член Международной федерации журналистов с 1999 года. Главный редактор еврейских газет «Мезуза» (Минск, 1997—1999) и «Бецавта» (Минск, 1999—2000, литературное приложение «Давар»). Делегат VII Всемирного конгресса еврейских журналистов (Иерусалим, 1997).

С июля 2010 жил в Израиле. Скончался 17 февраля 2022 года

Общественная деятельность 
Одни из основателей Белорусского клуба КВН в 1960-х годах. Автор первых передач КВН Белорусского телевидения (1963—1964), участник команды г. Минска, второй призёр чемпионата СССР (1967—1968).

Один из организаторов Минского джаз-клуба, пропагандист джаза, автор первых передач по истории джаза на Белорусском телевидении (1960). Публикации, радио и телевизионные передачи по истории музыки, автор и ведущий телевизионного музыкального цикла «Автограф» (1978—1980), буклетов филармонических джазовых фестивалей (1987—1998). C 1997 — сотрудничество с журналом «Джаз-квадрат» (Минск), в котором опубликованы ряд очерков и рецензий. Автор документальной повести «Музыка и тьма» об Эдди Рознере. Ведущий филармонических концертов джазовой музыки белорусских и зарубежных оркестров.

В марте 1989 года стал членом правления Минского объединения еврейской культуры (с июня 1989 по июнь 2002 — заместитель председателя, в 1997—2002 — ведущий постоянно действующего исторического семинара).

Делегат всех съездов «ВААДа» («Конфедерации еврейских организаций и общин СССР») в 1989, 1991 и 1993 годах. В 1990—1993 годах — член Президиума ВААДа, руководитель программы мониторинга антисемитизма в СССР.

Автор доклада об антисемитизме в СССР на международной конференции в Торонто в декабре 1991 года и на пленарном заседании Всемирного еврейского конгресса в Брюсселе в июле 1992 года.

С апреля 1991 — сопредседатель (с 1993 — заместитель председателя) «Союза еврейских общественных объединений и общин Беларуси». Участник многих конгрессов Всемирного, Европейского и Евроазиатского еврейских конгрессов, Всемирной сионистской организации.

Организатор религиозного движения прогрессивного иудаизма в Белоруссии, его председатель со дня основания (1993), в 1993—2001 — председатель минской общины прогрессивного иудаизма «Симха». Делегат конгрессов Всемирного Союза прогрессивного иудаизма в Йоганнесбурге (1997), Иерусалиме (1999, 2007), Вашингтоне (2001), Москве (2005).

С 1989 года занимается правозащитной деятельностью. С 1992 года сотрудничал с американской правозащитной организацией Объединение комитетов в защиту евреев в бывшем СССР (UCSJ), руководитель представительства UCSJ в Белоруссии (1998—2004).

В 2006 году — автор и издатель правозащитного бюллетеня «Гражданское достоинство».

Участник конгрессов ОБСЕ по борьбе с ксенофобией и антисемитизмом в Вене (2003), Берлине (2004), Кордове (2005) и Бухаресте (2007) — доклады представлены в сборниках, изданных Евроазиатским еврейским конгрессом.

Участник Третьего глобального форума по борьбе с антисемитизмом в Иерусалиме (2004), международной конференции по борьбе с антисемитизмом в Будапеште (2006, доклад «Проблемы межэтнической толерантности в современной Беларуси»).

Член межрелигиозной правозащитной организации «За свободное вероисповедание», составитель и редактор «Белой Книги» о нарушении прав верующих в Белоруссии (2002, 2003, 2005). Автор работы «Религия и национальное согласие в свете Закона Республики Беларусь „О свободе совести и религиозных организациях“» (2005). Член белорусской делегации религиозных лидеров в США по приглашению Государственного департамента (2004).

Член Межрелигиозной межнациональной федерации «За мир во всем мире», в 2003 году удостоен звания «Посол мира». В этом качестве принял участие в паломнической поездке по Израилю, связанной с проблемой урегулирования ближневосточного конфликта (2004).

В 2020 и в 2021 годах Яков Басин подписал обращения известных выходцев из Беларуси к бывшему премьер-министру Израиля Б. Нетаньяху, а затем к главе МИД Израиля Я. Лапиду с призывом выступить от имени государства Израиль против репрессий в Республике Беларусь и поддержать белорусский народ в борьбе за свободу и демократию.

Научная и публицистическая деятельность 
Автор ряда работ по истории евреев Белоруссии, опубликованных в научных изданиях Минска, Вильнюса, Гомеля, Гродно, Бреста (2000—2007). Составитель (совместно с И. Кузнецовым) и редактор сборников научных работ «Беларусь в XX веке» (2002, 2003, 2004). Составитель трёх изданий научного сборника «Уроки Холокоста: история и современность». Участник международных научных конференций с докладами по истории и современной жизни евреев Белоруссии, в том числе в Тель-Авиве и Белостоке (обе — 2004). Автор статей в белорусских энциклопедиях («Беларуская энцыклапедыя», «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі», «Рэлігія і царква на Беларусі», «Вялікае княства Літоўскае», «Религия», «Белорусская энциклопедия»).

В 1996—1997 — интервьюер Фонда Стивена Спилберга (записал около 60 интервью с бывшими узниками гетто, участниками антифашистского сопротивления и Праведниками мира). Делегат международных конгрессов по Холокосту (Стокгольм — 2000, Рига — 2006). C 2002 года — член правления фонда «Тростенец».

Составитель и редактор научных сборников:
 «Актуальные проблемы изучения Холокоста на территории Беларуси» (2005, 2-е изд. 2006).
 «Известная „неизвестная“» (2007), посвящён подпольщице Маше Брускиной.

Член Международной историко-просветительской организации «Мемориал», составитель (совместно с И. Кузнецовым) сборников научных работ «Репрессивная политика советской власти в Беларуси».

Участник 6-й Международной научной конференции «Беларусь и Германия: история и современность» в 2007 году, доклад «Холокост и союзники Гитлера».

Автор многочисленных публикаций в белорусских газетах, журналах «Подъем» (Воронеж), «Музыка», «Мастацтва Беларусі» («Искусство Белоруссии»). В 1975—1982 годах опубликовал около 80 статей в молодёжном журнале «Рабочая смена». Автор публикаций по истории джаза (в том числе в журнале «Джаз-квадрат» 1998—1999, 2007), а также буклетов филармонических джазовых фестивалей. Автор публицистических работ в еврейских СМИ: газетах «Хашахар» (Таллин, 1989—1990), «Ами» (Санкт-Петербург, 1992), «Еврейский камертон» (Тель-Авив, 1998—1999), «Форвертс» (Нью-Йорк, 2000—2001), «Реклама» (Чикаго, 2006), «Международная еврейская газета» (Москва, 2006), «Форум» (Нью-Йорк, 2007); журналах «Вестник еврейского университета» (Иерусалим, 1991), «Мишпоха» (Витебск, 1999, 2001), «Шагаловский международный ежегодник» (Витебск, 2003, 2007). Постоянный автор научно-публицистического журнала  Лига культуры (Украина - Израиль). Член редколлегии республиканской еврейской газеты «Авив», в которой только за период 2001—2007 опубликовал около 180 материалов, главным образом, в жанре публицистики и историко-биографического очерка.

Основные работы 
 Жажда идеала (монография, Минск 1987)
 Зов Прометея (художественно-документальная повесть, Минск, 1987)
 И творцы, и мастеровые (диплом III ст. Всесоюзного конкурса научно-популярной литературы, Минск, 1986)
 И творчество, и чудотворство (Минск, 1990)
 Большевизм и евреи: Белоруссия, 1920-е годы (Минск, 2008)
 Это сладкое слово «СВОБОДА» (Иерусалим, 2016-2017)
 Музы и тьма. Исторические очерки (Иерусалим, 2014-2015)

См. также 
 Холокост в Белоруссии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Якова Зиновьевича Басина
 Новая книга «Музы и Тьма», июль-август 2014
 Яков Басин в сетевом журнале «Заметки по еврейской истории»
 Рецензии на книги Якова Басина

Выпускники Белорусского медицинского университета
Врачи СССР
Врачи Белоруссии
Медики XX века
Деятели еврейских общественных организаций
Деятели иудаизма
Главные редакторы Белоруссии
Иудаизм в Белоруссии
Исследователи еврейской истории
Реформистский иудаизм
Правозащитники Белоруссии
Персоналии:Холокост в Белоруссии
Исследователи Холокоста
Мемориал (организация)
Игроки КВН (1961—1971)
Общественные деятели Белоруссии
Популяризаторы науки
Борьба с антисемитизмом
Члены Международной федерации журналистов
Исследователи антисемитизма
Иммигрировавшие в Израиль из Белоруссии